На́ртський гороско́п (Нартіада) — гороскоп народів Північного Кавказу.

В нартському гороскопі, як і в гороскопах багатьох народів Північної півкулі, зодіакальне коло починається з дня весняного рівнодення, з моменту, коли день та ніч приходять у рівновагу, і день починає зростати. Це проходить, коли на горизонті сходить сузір'я Овна. Твірці Нартіади відобразили шлях Сонця по колу зодіака в образах-персонажах свого епосу.

 Уархаг (Овен)
 Борафарниг (Тілець)
 Ахсар та Ахсартаг (Близнюки)
 Дзерасса (Рак)
 Сослан (Лев)
 Шатана (Діва)
 Уиризмаг (Терези)
 Хамиц (Скорпіон)
 Батрадз (Стрілець)
 Сирдон (Козеріг)
 Ацамаз (Водолій)
 Донбеттир (Риби)

Астрологія
Північний Кавказ
Кавказька міфологія